Пик вечного света () — точка на поверхности какого-либо тела внутри Солнечной системы, всегда освещённая Солнцем, за исключением затмений Солнца другими небесными телами.

Подробности 
Впервые предположение о существовании таких точек высказал французский астроном Камиль Фламмарион в 1879 году. Он считал, что пики вечного света () могут существовать на полюсах Луны.

Такие точки могут быть крайне полезны при исследовании и колонизации космоса благодаря, во-первых, тому, что приборы, работающие от энергии Солнца, смогут получать её независимо от времени суток, а во-вторых, перепад температур в таких точках относительно мал.

Основываясь на изображениях, полученных от космического аппарата «Клементина», учёные из Университета Джонса Хопкинса определили, что четыре точки на краю кратера Пири, находящегося вблизи северного полюса Луны, могут являться пиками вечного света. На менее гористом южном полюсе подобных точек не было обнаружено. Изображения были получены только для летнего сезона северного полюса Луны, и неизвестно, попадают ли эти точки в тень в зимний сезон.

Запущенный в 2003 году спутник Европейского космического агентства «Смарт-1» начал исследование лунных полюсов, чтобы точнее определить расположение пиков вечного света. Он будет наблюдать за полюсами и исследовать сезонное изменение их освещённости. Точки, которые окажутся пиками вечного света, могут в будущем стать местом посадки космических аппаратов для проведения ими длительных исследований.

Существуют предположения о наличии пиков вечного света на Северном и Южном полюсах Меркурия.

См. также 
 Кратер вечной тени

Примечания

Литература 
 Der Mond nach seinen kosmischen und individuellen Verhältnissen, 1837

Ссылки 
 A legal regime for lunar peaks of eternal light // Babak Shakouri, December 23, 2013
 Experience a virtual journey to the lunar Peak of Eternal Light // ESA, 27 July 2009
 PEAKS OF ETERNAL LIGHT // Astrobiology, Bernard Foing, Nov 24, 2005
 New Light on the Lunar Poles // AIRSPACEMAG.COM, Paul D. Spudis, DECEMBER 17, 2010
 Lunar mountain has eternal light // BBC, Dr David Whitehouse, 19 March, 2004
 Moon base plans for 'peak of eternal light' // The Telegraph, 26 Sep 2008
 Peaks of eternal light on the moon // Geotimes, June 2005
 "Пик вечного света" // Известия, 26 марта 2004

Солнечная система
Небесная механика